Trans- es un prefijo que significa "al otro lado" o "a través de". También puede referirse a:

Química 
 Ácido graso trans, tipo de ácido graso insaturado que se encuentra principalmente en alimentos que han sido sometidos a hidrogenación.
 Isómero trans es un tipo de estereoisomería de los alquenos y cicloalcanos.

Educación 
 Transfolio: una evolución del portfolio digital, que incluye funcionalidades de la web2.0 y características que lo acercan al Transmedia.

Sexualidad, género e identidad sexual 
 Transformismo: adopción por parte de una persona de los modismos culturales que convencionalmente se le asignan al sexo contrario.
 Transgénero: variedad de individuos, conductas y grupos que suponen tendencias que se diferencian de los roles de género convencionales.
 Transracialidad o transracialismo: es un término reciente que se usa para designar a los individuos cuya identidad racial o expresión racial difiere de aquella de su nacimiento.
 Transexualidad: disconformidad entre el sexo biológico y el sexo psicológico de una persona. 
 Transhumanismo concepto filosófico y movimiento intelectual que apoya el empleo de la ciencia y las nuevas tecnologías para mejorar las capacidades mentales y físicas del ser humano.
 Lo transvisible, concepto filosófico de Serge Venturini.

Lugares 
 Trans, comuna francesa situada en Mayenne.
 Trans-en-Provence, comuna francesa del departamento de Var.
 Trans-la-Forêt, comuna francesa del departamento de Ille y Vilaine.
 Trans-sur-Erdre, comuna francesa del departamento de Loira Atlántico.
 Trans, comuna suiza situada en Grisones.

Otros 
 Trans, álbum del músico canadiense Neil Young.
 SEAT Trans, modelo de furgoneta pequeña del fabricante español SEAT.
 Trans refiriéndose a la prueba deportiva de ultramaraton Transvulcania.

Véase también